Studtrucker ist der Familienname folgender Personen:

 Marwin Studtrucker (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Stefan Studtrucker (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Volkmar Studtrucker (* 1960), deutscher Komponist